Суперлига Грчке у сезони 2014/15. је било 79 такмичење организовано од стране фудбалског савеза Грчке, девето са форматом Суперлиге, основане 2006. године. То је први степен такмичења у Грчкој.

У сезони 2013/14. из лиге су испали, Аполон из Смирне и Арис из Солуна. Умјесто њих, у Прву лигу пласирали су се Ники из Волоса и Керкира са Крфа као побједници плеј офа за пласман у суперлигу.

Формат такмичења је био исти као претходних сезона, учествује 18 клубова, игра се двокружним системом, свако са сваким кући и на страни по једном. На крају сезоне, побједник Суперлиге пласираће се директно у групну фазу Лиге шампиона за сезону 2015/16, док ће клубови од другог до петог мјеста игати плеј оф за учествовање у европским такмичењима за наредну сезону. Побједник Купа ће играти у квалификацијама за Уефа лигу Европе од другог кола. Борд директора Суперлиге Грчке, донио је одлуку о промјени формата такмичења за сезону 2015/16. Број клубова је смањен са 18 на 16, због чега из лиге испадају четири последњопласиране екипе на крају сезоне.

Преглед сезоне 

Сезона је почела 23. августа 2014, у 18.15 утакмицама ОФИ - Панетоликос и Керкира - Пантракикос. Шесто коло је одложено и играно је између 11 и 12 кола , а 11 коло је играно након 17 кола.  Након 15 кола, Ники Волос је избачен из лиге, због финансијких разлога. Све наредне утакмице су регистроване службеним резултатом у корист приотивника, док је екипи одузето 13 бодова.  Још један клуб се суочавао са тешком финансијском ситуацијом, ОФИ је због великих дуговања истпупио из лиге након 29 одиграних кола, све наредне утакмице су регистроване службеним резултатом у корист противника. Клубу су одузимати бодови у више наврата, прво због дисциплинског поступка против Александра пешића, након чега им је одузето 10 бодова због неисплаћених зарада.  Због огромниох дугова, иступили су из лиге у суботу 21. марта.  Након иступања из лиге, одузето им је још 13 бодова. Керкира је заузела 10 мјесто, али је на крају сезоне избачена из лиге због нелегалних трансфера  и додијељено јој је последње мјесто на табели.

Титулу је освојио Олимпијакос, пету заредом, а укупно 42.

Клубови у сезони 2014/15.

Промјене тренера

Резултати 

Домаћини су наведени у лијевој колони.

Резултати по колима 

Легенда:

 Дерби мечеви

Табела и статистика 

 АЕК је нови прволигаш. 
 Ираклис је нови прволигаш.
 Ерготелис испада у Другу лигу.
 ОФИ испада у Другу лигу.
 Ники Волос испада у Другу лигу.
 Керкира испада у Другу лигу.
 Панатинаикос -3

Позиције на табели по колима

Домаћин - гост табела

УЕФА плеј оф

Резултати

Табела плеј офа

Статистика

Листа стријелаца 

Листа стријелаца:

Најбољи асистенти 

Листа асистената:

МВП награда

Резултати грчких клубова у европским такмичењима 2015/16.

Квалификације

Групна фаза 

 Олимпијакос је заузео треће мјесто у групи Ф Лиге шампиона и наставља такмичење у нокаут фази Лиге Европе. 
 ПАОК је заузео треће мјесто у групи Ц Лиге Европе, чиме је завршио наступ на евро сцени. 
 Астерас је заузео треће мјесто у групи К Лиге Европе, чиме је завршио наступ на евро сцени.

Нокаут фаза 

 Олимпијакос је поражен у двомечу са Андерлехтом на продужетке, чиме је завршио наступ на евро сцени.

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт

Суперлига Грчке у фудбалу